

Аскарово — село, Абзеліловський район, Башкортостан
 Аскарово — присілок, Альменєвський округ, Курганська область
 Аскарово — присілок, Бурзянський район, Башкортостан
 Аскарово — присілок, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область